Oil, Steel & Rhythm — дебютный студийный альбом группы Komor Kommando, известного музыканта Себастиана Комора, выпущен в 2011 году на бельгийском лейбле Alfa Matrix. Альбом издан в двух версиях: обычной и специальной ограниченной версии.

Список композиций

CD 
 Rhythm Machine 5:26
 The Factory Incident 5:35
 Shrapnel 4:51
 Atrapado 4:22
 Predator Featuring, Lyrics By — Sascha* 5:13
 Triggerfinger 4:34
 Boom Tscheekah 4:52
 Natural Born Filler (Hellbound) 4:34
 Hasta Luego 5:00
 Slaves Of Machines 5:22
 Does Not Fuck Around 4:03
 State Of Destruction 5:45
 Das Oontz 5:09
 Mambo Nr. 808 6:12
 Blues’n’Tubes 6:22

CD2 
 Love Your Neighbor (KMFDM Remix) 3:37
 The Factory Incident (Voicians Remix) 4:17
 Does Not Fuck Around (Imperative Reaction Remix) 3:56
 Rhythm Machine (Back To B@s6xxx Remix) 5:53
 Atrapado (Glitchdroid Remix by JD Tucker (Grendel) ) 6:08
 Shrapnel (Massiv In Mensch Remix) 5:10
 Triggerfinger (Triggered Mix) 4:56
 The Factory Incident (Drone Mix) 4:02
 Atrapado (Dead Musician MCC Remix) 5:47
 Shrapnel (Spektralized Mazzivly Pazziv Mix) 3:53
 Triggerfinger (Detroit Diesel Remix) 3:36
 The Factory Incident (iVardensphere Remix) 5:18
 Shrapnel (RBN Mood Music Mix) 4:16
 The Factory Incident (Kant Kino 48hrs Remix) 3:42
 Predator (The Villain Avian Symphony Mix) 5:03
 Does Not Fuck Around (Serious Bizniz Remix) 4:51

Участники записи 
 Себастиан Комор

Ссылки 
 Альбом Oil, Steel & Rhythm

Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix
Komor Kommando